Yerba centella puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anemone palmata; o
 el nombre común de la planta Caltha palustris.